Stati Uniti d'America
 Twin Oaks – villaggio della Contea di St. Louis, Missouri
 Twin Oaks – census-designated place della Contea di Delaware, Oklahoma